A szegedi 77K jelzésű autóbusz a Széchenyi tér (Kelemen utca) és Baktó, Völgyérhát utca között közlekedik december 24-én, a nappali járatok 16 órai leállása után. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei 

|-
!
!Megállóhely
!
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||végállomás||17
|align=left|
|-
|1||Múzeum||∫
|
|-
|2||Dózsa utca||15
|align=left|
|-
|3||Glattfelder Gyula tér||14
|
|-
|5||Gál utca (↓)Lengyel utca (↑)||12
|
|-
|6||Római körút (Szilléri sugárút)||11
|
|-
|7||Fecske utca||10
|
|-
|8||Csillag tér (Budapesti körút)||9
|align=left|
|-
|9||Tarján, víztorony||8
|align=left|
|-
|10||Budapesti körút (↓)||7
|align=left|
|-
|11||Szélső sor||5
|
|-
|12||Alkotmány utca (↓)Diadal utca (↑)||4
|
|-
|13||Gyümölcs utca||3
|
|-
|14||Kokárda utca||2
|
|-
|15||Bognár utca||1
|
|-
|16||Baktó, Völgyérhát utcavégállomás||0
|
|}

Jegyzetek 

Szeged időszakos autóbuszvonalai